Trsteno kan avse:

 Trsteno, Dubrovnik – en ort i Kroatien.
 Trsjteno – ett berg i Bulgarien.